Singel (gracht)
 Singelgracht (Amsterdam), een gracht uit de 17e eeuw
 Singelgracht (Den Haag), een gracht om de oude stad, uit de 17e eeuw
 Singelgracht (Alkmaar)
 Singelgracht (Muiden)

Zie ook
Singel (doorverwijspagina)